Le terme ligne 33 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
Belgique 
 Ligne 33 du tramway de Bruxelles
 Ancienne ligne 33 du tramway de Bruxelles
 Ancienne ligne 33 du tramway du Centre

Turquie
 Ligne 33 du tramway d'Istanbul

Voies ferrées 
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 33 relie Strasbourg à Wissembourg

Voir aussi 
  

33